PVNCH (чит. як Північ) — український реп-гурт із смт Варва, що на Чернігівщині. На даний момент працюють і проживають у Києві.

Історія 
Гурт було засновано у 2013 році, учасниками об'єднання V.R.C після виходу треку — «Pivnich», який дав натхнення розвиватися у цьому напрямку далі.

29 листопада 2013 року було оголошено про початок співпраці між Pundah Rec., власником якої був відомий на пострадянському просторі бітмейкер/продюсер Мет Квота.

На початку 2014 року хлопці оголосили про початок роботи зі створення першого альбому, а вже 17 червня 2014 року з'явився семплер. Ще через два дні альбом «Голодний» вийшов у вільний продаж та став доступний для завантаження в мережі. Альбом був оформлений в вигляді шматка м'яса, загорнутого в крафтовий папір, як це роблять в м'ясних лавках. Тираж дисків розійшовся за два тижні і окупився більше ніж у вісім разів. У його склад ввійшли 14 композицій виконаних за участі MONSTR, ZДОРОВИЙ, SIM та RO. Альбом був відзначений почесними нагородами від Rap.ua (2014) та Новий реп (2014) як «Найкращий україномовний реп-альбом». Зі слів самих учасників гурту це: «Український реп з Півночі. Жостко, доступно, актуально.»

2 серпня 2014 року PVNCH виступили на київському хіп-хоп фесті «Правильна туса». 8 листопада 2014 року відвідали «ПідБітФест-2» у місті Львів. Через місяць знову виступили на «ПідБітФесті-3», але вже у Києві.

Протягом 2015 року хлопці проїхались невеликим туром по містах України. Варто відзначити концерт, що відбувся в Чернівцях, який відзначився солдаутом.

2016 року PVNCH були відзначені нагородою на «Pidbit Awards» як «Найкращий україномовний реп-гурт».

У 2017 році гурт покидає один із учасників — RO (також відомий як ROPAN). Після чого поновлюється робота над новим альбомом «Білий», яку довелося не те що призупинити, а почати з самого початку. Хлопцям пограбували студію, а через деякий час було пограбовано квартиру одного з учасників (MONSTR). Матеріали до альбому були втрачені, тому довелося писати все заново. А на початку 2017 року ZДОРОВИЙ за станом здоров’я (через опік) на довго випадає з робочого процесу. Тому створення альбому ще більш уповільнилося. Але вже 9 листопада 2017 разом із шістьма іншими гуртами та виконавцями на першому фестивалі українського репу «ПроМова» PVNCH знову заходять у реп-гру з новим матеріалом.

2019 року гурт випускає кліп на пісню «Динаміт», який було знято у рідному місті учасників гурту — Варва, за участі об'єднання V.R.C та місцевих жителів.

З моменту виходу попереднього альбому пройшло 5 років і ось у кінці листопада 2019 було випущено відео на трек «БІЛИЙ» і анонсовано вихід однойменного альбому. Відео стрімко набрало популярності і станом на літо 2022 налічує трохи більше 500 000 переглядів.

6 грудня 2019 року вийшов другий, довгоочікуваний, студійний альбом випущений на лейблі Hitwonder.music — «Білий» (який складається з 10 треків). Альбом потрапив у «Топ-100 Закордонних релізів» у польскому Deezer'і. Та отримав багато схвальних відгуків за кордоном. В кінці 2019 хлоці, все тим же ж відомим складом відкривають TRUST Barbershop, де самі й працюють.

У квітні 2020 за підсумками першого тижня новоствореного українського реп-чарту «TOP20UA» від сайту rap.ua, трек «Білий» посів перше місце. Влітку 2020 року закінчує кар'єру HORT (раніше відомий як SIM). Але продовжує виступати з гуртом по цей день.

У серпні 2020 PVNCH виступили на юбілейному десятому польському фестивалі «European Stadium of Culture» з примадонною польського шоу-бізнесу Каражиною Носовською (Katarzyna Nosowska). Виступ транслювався на цетральному польському телебаченні і отримав багато схвальних відгуків від глядачів та організаторів.

2020 виявився продуктивним, але не простим для всіх і тому символічно у кінці року PVNCH & Artist Rescue випускають новий сингл — «Переживем».

2021 рік став новим стартом для групи. Хлопці запускають свій лейбл «OTG», та починають займатися дистрибуцією та просуванням молодих артистів. Першими учасником лейблу став молодий перспективний гурт DAKAYAK.

Влітку цього ж року DAKAYAK випускають спільний трек з MONSTR'ом «Надвоє».

2021 рік видався насиченим на різні події, концерти та релізи нових треків. Хіп-хоп подія «PLAYGRAUND» у Львові, «DVIR», церемонія нагородження «Jager Music Awards», музикальний фестиваль «CHI TRIP» під Києвом та ще багато чого.

7 серпня 2021 року PVNCH власними силами організували першу вечірку в форматі «BLOCK PARTY» у рідному місті Варва. Хлопцям вдалося зібрати багато людей, а гроші з продажу квитків пішли на благодійність.

У 2021 році світ побачили сингли «Ці» PVNCH & Artist Rescue та «ЯК» на продакшин штатного бітмейкера OTG Lester'a.

Склад гурту 
Поточний склад:
 MONSTR
 ZДОРОВИЙ
Колишні учасники:
 MadWeed а.к.а. ROPAN
 HORT

Альбоми та сингли

Чарти

Див. також 
 Список україномовних реперів
 Український хіп-хоп

Примітки

Соціальні мережі 
 YouTube 
Facebook
Instagram
Telegram 
Spotify 
Soundcloud 

Українські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 2011
Хіп-хоп
Музика Чернігова
Засновані в Україні 2011